Auffahrt steht für:

 Christi Himmelfahrt, in der Schweiz und in Liechtenstein
 eine steile Fahrstraße, siehe Steige (Weg)
 Autobahnauffahrt oder -einfahrt, siehe Anschlussstelle (Autobahn)
 Gebäudeauffahrt, eine repräsentative Zufahrt, siehe Rampe (ortsfester Zugang) #Gebäudeauffahrten

Auffahrt ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Auffahrt (1793–1857), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied der Kurhessischen Ständeversammlung
 Wilhelm Auffahrt (1795–1863), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied der Kurhessischen Ständeversammlung

Siehe auch:

 Auffahren
 Auffarth